Diego Lainez ist der Name folgender Personen:

* Diego Laínez (1512–1565), Generaloberer der Societas Jesu (Jesuitenorden)
 Diego Lainez (Fußballspieler) (* 2000), mexikanischer Fußballspieler